Aerosmith:

 Aerosmith — американская рок-группа.
 Aerosmith — дебютный студийный альбом американской группы Aerosmith.

См. также